Тенес:

 Тенес — персонаж древнегреческой мифологии.
 Тенес — прибрежный город в Алжире.